О́льга Гре́ческая (): Ольга Греческая (Ольга Константиновна; 1851—1926) — греческая королева, жена Георга I.
 Ольга Греческая (1903—1997) — дочь принца Николая Греческого, внучка предыдущей.
 Ольга Греческая (род. 1971) — дочь принца Михаила Греческого, двоюродная племянница предыдущей.